Во́лость — река в Смоленской области России в Глинковском и Кардымовском районах. Левый приток Днепра.

Длина реки — 40 км, по другим данным 54 км, площадь водосборного бассейна — 580 км².

Примечания 

Притоки Днепра
Реки Кардымовского района
Реки Глинковского района